Mariä-Heimsuchung-kerk (Beurig) - Duitsland
Mariä-Heimsuchung-kerk (Herrnried) - Duitsland
Mariä-Heimsuchung-kerk (Bierdorf) - Duitsland
Mariä-Heimsuchung-kerk (Nüziders) - Oostenrijk

Zie ook
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk - doorverwijspagina
 Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk - doorverwijspagina